У́лица Ле́нина в Уфе расположена на территории Советского, Ленинского и Кировского районов. Пролегает с юга на север, заканчиваясь Сафроновской пристанью. Это главная улица городского исторического центра.

История 
Улица является одной из старейших в Уфе. Она возникла на рубеже XVIII—XIX вв. как окраинная улица, когда город начал расширяться. Первоначально улица состояла из двух разных улиц. Южная часть — от Ушаковского парка до Большой Успенской (ныне — Коммунистическая улица) носила название Базилевской в честь благотворителя Ивана Фёдоровича Базилевского. Северная часть называлась Лазаретной, так как в момент её возникновения на ней располагался городской лазарет. Лазаретная улица соединяла центр города с Сафроновской пристанью и железнодорожным вокзалом.

Обе улицы были объединены в одну улицу, получившую название Центральная, в начале XX в. С 1918 года улица называлась в честь П. И. Зенцова (впоследствии в честь Зенцова переименовали другую улицу, Вавиловскую). Современное название улица получила в 1937 году.

Исторические здания и сооружения 
 В 1856 году на улице было построено здание Дворянского собрания — ныне Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова
 В 1899 году была возведена гостиница «Метрополь» — ныне Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан
 В начале XX века была построена мужская гимназия Н. В. Верниковской и А. Ф. Ница — сейчас корпус Башкирского государственного педагогического университета
 В 1903 году был заложен Парк народной трезвости — ныне Парк культуры и отдыха им. Ивана Якутова
 В 1912 году было построено Уфимское коммерческое училище.

Современные здания и сооружения 
 Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
 Башкирский государственный медицинский университет
 Башкирский государственный театр оперы и балета
 Гостиничный комплекс «Агидель»
 Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан
 Кинотеатр «Родина»
 Государственный концертный зал «Башкортостан»
 Прокуратура Республики Башкортостан
 Гостиничный комплекс «Башкортостан»
 Национальный молодёжный театр республики Башкортостан имени Мустая Карима
 Уфа-Арена
 Дом специалистов
 МБУ «Музей истории города Уфы»

Транспорт 
На улице Ленина впервые в Уфе в 1937 году была пущена трамвайная линия от здания Почтамта до Пермской улицы. В дальнейшем были убраны линии от Почтамта до Революционной улицы, а затем (середина 2000-х гг.) — и от Революционной до бульвара Ибрагимова.

В настоящее время трамвай ходит по улице от бульвара Ибрагимова в сторону железнодорожного вокзала.

Транспорт улицы Ленина представлен автобусами и маршрутными такси.

Галерея

Источники 
 
 Семенова С. Игра в архитектуре. Из цикла прогулки по старой Уфе / Бельские просторы. № 11.2015
 Семенова С. Как строилась и жила губернская Уфа. Очерки. — Уфа. Восточный университет, 2004.- 100 с. — 500 экз. — ISBN 5-87865-297-8 Отрывки были опубликованы — Бельские просторы. № 5 2006 http://hrono.info/text/2006/semen05_06.html
Улицы, названные в честь Владимира Ленина
Улицы Уфы